Évagre est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Évagre est un prénom masculin peu usité.

Évagre est aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s) 
 Évagre de Tsikhédidi (), prince de Tsikhédidi ;  fêté le 4 février en Orient.

Autres personnalités portant ce nom 
 Évagre d'Antioche, évêque d'Antioche des « eustathiens », mort en 394.
 Évagre le Pontique (°346 - †399), écrivain grec.
 Évagre le Scholastique (° vers 536 - peu après 594), historien grec.